Veinticuatro de Febrero eller 24 de Febrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Veinticuatro de Febrero, Frontera Comalapa, ort, Chiapas, 
 Veinticuatro de Febrero, Villa Corzo, ort, Chiapas, 
 24 de Febrero, Morelos, ort, Puente de Ixtla, 
 24 de Febrero, Sonora, ort, Huatabampo,